Laureaci i nominowani do Fryderyków w kategorii wideoklip / teledysk roku / reżyser teledysku roku.

W 2012 roku wyróżnienie w kategorii przyznano po raz ostatni.

Kategoria ta powróciła w 2015 roku.

Lata 1994–1999

Lata 2000–2009

Lata 2010–2020

Lata 2021–2022

Najczęściej nagradzani

Najczęściej nominowani

Przypisy 

Wideo
Nagrody przyznawane teledyskom i wideoklipom
Nagrody filmowe przyznawane w Polsce